Broggio ist der Familienname folgender Personen:

Antonio Broggio, auch Antonio Berogio, italienischer Bildhauer 
Giulio Broggio (1628–1718), italienischer Baumeister 
Octavio Broggio (1670–1742), böhmischer Baumeister